

Die News of the World Darts Championship 1980 (offiziell: "News of the World" International Championship) war ein Dartsturnier, das am 31. Mai 1980 in der Londoner Wembley Arena ausgetragen und durch die Boulevardzeitung News of the World gesponsert wurde. Es handelte sich um die 33. Auflage des Turniers seit Ende des Zweiten Weltkriegs und die achte Austragung mit internationaler Beteiligung. Teilnahmeberechtigt waren neben den acht Gewinnern der regionalen Meisterschaften der Saison 1979/80, die in England (Eastern Counties, Lancashire & Cheshire, London & Home Counties, Midland Counties, North of England, Western Counties und Yorkshire) sowie in Wales stattfanden, auch die Sieger der Qualifikationsturniere in Irland, Schottland, Schweden und den Vereinigten Staaten. Die Veranstaltung wurde vom Fernsehsender ITV übertragen.

Turniersieger wurde der Schwede Stefan Lord (Stockholm Super Darts Club), der die Veranstaltung bereits im Jahr 1978 gewonnen hatte. Im diesjährigen Finale konnte Lord den Regionalmeister London & Home Counties Dave Whitcombe (Naval Club, Chatham) besiegen. Als walisischer Regionalmeister nahm Tony Clark (Miners Welfare Club, Llay) an der Veranstaltung teil.

Turnierplan

Weblinks 
 Jacques Nieuwlaat: News of the World 1980. In: mastercaller.com, abgerufen am 9. Mai 2021.

Einzelnachweise 

1980
Dartveranstaltung 1980
Dartwettbewerb in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent
Wembley Arena